

Film, sorozat 

 Candy, 1968-ban készült film, rend.: Christian Marquand
 Candy, 2006-ban készült ausztrál film, rend.: Neil Armfield
 Candy, 2008-as mexikói telenovella

Zene

Albumok

 Candy, Chet Baker-album (1985)
 Candy, Mandy Moore-album (2005)
 Candy, Lee Morgan-album (1958)
 Candy, Con Funk Shun-album (1979)
 Candy, Jo Stafford-album

Dalok

 Candy, Mandy Moore-dal (1999)
 Candy, Paolo Nutini-dal (2009)
 Candy, Iggy Pop-dal
 Candy, Robbie Williams-dal (2012)